Рено (Райнальд) I (; д/н — 973) — граф Монсу у 973 році.

Походження достеменно невідоме. За одним з припущень був сином або онуком Рудольфа, графа в Гаспенгау, що був в свою чергу сином Реньє II, графа Ено. Також мав родинні зв'язки з родом Матфридингів, представник якого Готфрід 958 року отримав графство Монс. 

973 року після смерті Ріхара отрмиав графство Монс. Невдовзі вступив у протистояння з Реньє IV, що намагався повернути родинні землі. В цій боротьбі загинув у м. Перонн разом з братом Гарньє, маркграфом Валансьєну. В результаті графство Монс захопив Реньє IV.

Джерела 
 Vanderkindere L. Régnier IV // Biographie Nationale (Académie royale de Belgique). — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1907. — Vol. 19. — P. 879. (фр.)
 Warner, David A. (Translator), Ottonian Germany: The Chronicon of Thiermar of Merseburg, Manchester University Press, Manchester, 2001
графи Геннегау